Tropus může být:

 Tropus (hudba) – text, kterým se v liturgii podkládala dlouhá melismata pro lepší zapamatování melodie
 trop, tropus (lingvistika) neboli zástupek – úmyslné užití jazykového prvku ve vedlejším, přeneseném významu